Барану́вка () — наименование населённых пунктов и географических объектов в Польше.

Населённые пункты 
 Баранувка — село в Браневском повяте Варминско-Мазурском воеводства;
 Баранувка — село в Любартувском повяте Люблинского воеводства;
 Баранувка — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;

Реки 
 Баранувка — приток реки Бобрувки;
 Баранувка — приток реки Длубни;
 Баранувка — приток реки Пшезьмерки.

См. также 
 Барановка